Mondo dei Sogni – luogo presente nei racconti di Howard Phillips Lovecraft
 Mondo dei Sogni – luogo dei romanzi della serie La Ruota del Tempo